Пена — власна назва.

Особи

Прізвище 
Пе́на () — іспанське і португальське прізвище, утворене від  («кара») або  («кара» чи «перо», «пір'їна»).
 Арліндо Пена (1955—1998) — ангольський повстанський генерал, начальник штабу військ УНІТА, племінник Жонаса Савімбі.
 Афонсу Пена (1847—1909) — бразильський державний діяч, адвокат, шостий президент Бразилії
 Хуан Пена (1882—1964) — уругвайський футболіст, виступав на позиції правого нападника
 Еліаш Салупето Пена (1952—1992) — ангольський політик, діяч УНІТА, брат Арліндо Пени
 Ісаак Пена (1925—2013) — ангольський громадський діяч, політик УНІТА, батько Арліндо Пени й Еліаша Пени
 Карлос Пена ( 1989) — американський актор, співак і танцюрист

Топоніми

Пена (Віла-Реал)  — парафія.
 Пена (Лісабон) — парафія.

Див. також 
 Піна (значення)
 Пєна
 Пено (значення)